Chérie FM Hauts de France est une station de radio locale, indépendante et franchisée du réseau national Chérie FM appartenant à la SARL Radio Cité. La publicité, quant à elle, est assurée par NRJ Global appartenant au Groupe NRJ. Les studios de la station sont situés dans le centre-ville de Lens, rue Gustave-Spriet, l'émetteur radio se situant sur la tour Fabre, rue de la Falaise, à Lens. Les programmes sont diffusés en modulation de fréquence (FM) vers les agglomérations de Lens,Arras et Douai. C'est une radio de catégorie C.

Historique 
Née le , Radio Cité radio locale diffusant sur les cités minières de Lens  obtient l'autorisation de diffuser le programme Chérie FM en 1993.

 Identité de la station 
 Logos 

 Slogans 

 1993 : « Écoutez, vous allez chanter ! »
 1999 : « Jamais la musique ne vous aura fait autant de bien ! »
 2000 : « Toutes vos chansons préférées »
 2004 : « Douceur, émotion, passion »
 De 2000 à novembre 2012 : « Vos plus belles émotions »
 De novembre 2012 a avril 2019 : « Pop Love Music »
 Depuis avril 2019 : « La Plus Belle Musique'' »

Programmation 
Comme toutes les stations locales de Chérie FM, Chérie FM Hauts de France diffuse un programme local à base de musique, du lundi au vendredi, dans l'après-midi, ce qui correspond à un décrochage vis-à-vis de la station-mère. La station diffuse également des points d'actualité et de météo locaux.

Diffusion 
Dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le  dans la région Nord-Pas-de-Calais pour l'attribution de nouvelles fréquences radio, un dossier de candidature est déposé afin d'obtenir de nouvelles fréquences pour les villes d'Arras et de Douai. Le , le CSA présélectionne le projet et attribue des fréquences distinctes pour Arras (107.3) et Douai (107.1).

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chérie FM
 Lens-Béthune

Lien externe 
 Site de Chérie FM Hauts de France

Entreprise ayant son siège dans le Pas-de-Calais
Entreprise des médias ayant son siège en France
Radio à Lens
Radio à Douai
Arras
Station de radio locale en France
Station de radio franchisée
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1981